Якоруда:

 Якоруда — город в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Якоруда.
 Якоруда — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области.